Вагон метро 2009 серии — тип автоматизированного подвижного состава для станций глубокого заложения. Как и все остальные вагоны, предназначенные для работы на линиях глубокого заложения в Лондоне, является вагоном округлого дизайна, максимально использующим просвет тоннеля. Главной отличительной характеристикой для поездов метро Лондонского метро является способность преодолевать тоннели диаметром 13 футов/4 м (точные диаметры туннелей на разных линиях могут отличаться). Поезда серии 2009 года относятся к семейству Movia и были построены компанией Bombardier Transportation для линии «Виктория» лондонского метрополитена. Всего было построено 47 восьмивагонных поездов, которые поступили на линию в период с июля 2009 года по июнь 2011 года. Составы данного типа вагонов созданы для замены устаревших изношенных поездов из вагонов 1967 серии, оснащённых системой автоматического движения поездов, эксплуатируемых на линии «Виктория» с 1 сентября 1968 года до 30 июня 2011 года. Это первая новая партия вагонов для линий глубокого заложения в сети метро Лондона после вагонов 1996 серии, введенных в эксплуатацию в 1997 году.

Вагон является полностью автоматическим. Первый из двух экспериментальных составов был отправлен на обкатку в Лондонский метрополитен в мае 2007 года, где состав проходил обкатку в ночные часы после прохождения испытаний на полигоне компании в городе Дерби. Данный тип состава также используется для тренировки и обучения машинистов лондонского метро.

С 21 июля по 4 августа 2007 года экспериментальный вагон был представлен на станции «Юстон» для ознакомления будущим пассажирам. Первый состав вышел на линию 21 июля 2009 года.

В сочетании с новой сигнальной системой, составы из вагонов данной серии отличаются повышенной надёжностью и благодаря своим характеристикам должны сократить время прохождения перегонов между станциями. Также данный тип вагона отличается повышенной вместимостью, более плавным ходом, большей шириной дверей (что важно при работе на линии в часы пик) и большей приспособленностью для передвижения инвалидов. Каждый состав состоит из 8 вагонов, мест для сидения — 252 и 1196 стоячих места.

Иллюстрации

Примечания

Ссылки 
 Пресс-релиз компании Metronet
 сайт компании Bombardier 

2009